Ewer steht für:

 Ewer, Segelschiffstyp
 Ewer-Pass, Gebirgspass auf Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Ewer ist der Familienname folgender Personen:
 Robert le Ewer († 1322), englischer Militär und Rebell 
 Wolfgang Ewer (* 1955), deutscher Jurist